Philippe Maillet, född 7 november 1992, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Washington Capitals i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Ontario Reign och Hershey Bears i American Hockey League (AHL) och Tigres de Victoriaville i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Maillet blev aldrig draftad i NHL Entry Draft.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Philippe Maillet NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Philippe Maillet hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1992
Levande personer
Idrottare från Montréal
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Phénix du Collège Esther-Blondin
Spelare i Tigres de Victoriaville
Alumner från University of New Brunswick
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Hershey Bears
Spelare i Washington Capitals
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft